Саклово () — деревня в Агрызском районе Республики Татарстан России. Входит в состав Старочекалдинского сельского поселения.

Этимология 
Топоним произошел от ойконима «Саклау».

История 
Деревня основана во 2-й половине XIX века как усадьба мурзы Измаил-бека Чингиза (Чингизова); была также известна как имение Заитова, починок Заитов, Чушкан. Около 1905 года земли вокруг деревни были скуплены купцом второй гильдии А. З. Заитовым. По его приглашению сюда переезжали крестьяне деревни Верхнее Саклово Мензелинского уезда. В 1910 году построен мектеб, в 1911 году — мечеть, сохранившаяся до наших дней (памятник татарской культовой архитектуры в стиле эклектики национально-романтического направления; в 2011 году была отреставрирована).

В 1927 году в деревне Саклово, входившей ранее в Салаушскую волость, и относившейся к Ямурзинскому сельсовету Красноборского района, проживало 188 татар.

В 1931 году в деревне был организован колхоз «Лена».

Перед 1919 годом село входило в Пьяноборскую волость Елабужского уезда Вятской, с 1919 года — Казанской, с 1920 года — Вятской губерний.
С июня 1921 года в составе Елабужского, с 1928 года — Челнинского кантонов, с 1930 года — Красноборского, с 1960 года — Бондюжского, с 1963 года — Елабужского, с 1964 года — Агрызского районов ТАССР.

Географическое положение 
Деревня Саклово находится в северо-восточной части Татарстана, на расстоянии в 66 км к югу от города Агрыз и на расстоянии 6 км по автодорогам к юго-западу от ближайшего населённого пункта, центра поселения, на речке Чушкан.

Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские и татары составляли по 50 %.
По результатам переписей населения, в деревне проживают татары.

Инфраструктура 
Объекты инфраструктуры в деревне отсутствуют.
В деревне одна улица — Лесная.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Агрызского района